Cord poate fi:

 Cord, Inimă
 Cord Blood Center, bancă de celule stem din România
 Cord Buzău, companie producătoare de cord metalic, cabluri și sârme din România
 RomSteel Cord este un producător de cord metalic (cablu) din Zalău, România